Алекса́ндр Дьячко́в:
 Дьячков, Александр Алексеевич (1923—1945) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Дьячков, Александр Андреевич (род. 1982) — русский поэт.
 Дьячков, Александр Васильевич (1921—1961) — полный кавалер ордена Славы.